На данный момент в Бурунди не находится ни одного объекта, занесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент существует лишь 10 кандидатов, представленных правительством Бурунди на занесение в список.

Список

Географическое расположение объектов

Ссылки 
 Бурунди на сайте всемирного наследия Юнеско
 

Бурунди
Списки:Бурунди